Жаркамыс  () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаркамыс — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Жаркамыс — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Жалкамыс